Jméno a příjmení Josef Šimek nosí více osob:
 Josef Šimek – (1941–2000), český kreslíř a hudebník
 Josef Šimek (fotbalista) – (* 1979), český fotbalista
 Josef Šimek (kněz) – (+1911), český kněz, Msgr.
 Josef Šimek (pedagog) – (1885–1943), český pedagog, historik
 Josef Šimek (sochař) – (* 1929), český sochař